Het ATP-toernooi van Båstad 2018 (met de officiële naam SkiStar Swedish Open) vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2018.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
  Nicolás Kicker → vervangen door  Thiago Monteiro
  Stan Wawrinka → vervangen door  Gerald Melzer
  Stéfanos Tsitsipás → vervangen door  Lorenzo Sonego
  Viktor Troicki → vervangen door  Henri Laaksonen (LL)

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad